Lingua alto-tedesca – gruppo dialettale contemporaneo della lingua tedesca
 Lingua alto-tedesca antica – forma scritta di tedesco, in uso all'incirca dal 750 al 1050 e si riferisce alle parlate della Germania centro-meridionale
 Lingua alto-tedesca media – fase della lingua tedesca, in uso all'incirca dal 1050 al 1350 
 Lingua alto-tedesca protomoderna – fase della lingua tedesca, in uso all'incirca dal 1350 al 1650
 Lingua alto-tedesca moderna – fase della lingua tedesca, in uso dal 1650; inizialmente non si considerava la fase "protomoderna"